Tscherwona Sirka (ukrainisch , übersetzt „Roter Stern“) ist der ehemalige Name folgender Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Pribuske (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Sorjane (Apostolowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Sirka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Sirka (Poliske)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Milowe, siehe Rannja Sorja
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Schljachowe
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Snihuriwka, siehe Suwore (Snihuriwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Balta, siehe Schumylowe
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Sorjane (Biljajiwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Berdytschiw, siehe Lissowe (Berdytschiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Salissja (Bachmatsch)
 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez, siehe Mala Bila